Villaobispo de Otero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaobispo de Otero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villaobispo de Otero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar